Por restauración monárquica se puede entender cualquier proceso histórico de restauración de una monarquía, es decir, su reposición; bien tras una república o bien tras un intervalo de ocupación del trono por una dinastía considerada ilegítima por la dinastía restaurada. Un ejemplo es:Restauración inglesa, el periodo de los dos últimos reyes Estuardo (Carlos II de Inglaterra y Jacobo II) entre 1660 y 1688, desde el fin de la Commonwealth (República) hasta el acceso al trono de la casa de Orange;Restauración Europea, el periodo entre 1814 y 1848, en que se restauran las monarquías absolutas tras las guerras napoleónicas. Especialmente:Restauración Francesa, el periodo entre 1814 y la revolución de 1830;Restauración absolutista en España, los periodos absolutistas del reinado de Fernando VII: 1810000–1820 y 1823–1833, (este último llamado Década Ominosa) que dejan en medio el liberacional]];Restauración borbónica en España, el periodo de los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, entre 1875 y 1931, que puede también considerarse terminado con la Dictadura de Primo de Rivera o bien con la Segunda República Española;
Otros periodos también pueden denominarse restauración borbónica''' (la restauración de 1814 y 1815 en Francia, España y Nápoles y la restauración de la monarquía en España en 1975).